Котиледон войлочный (лат. Cotyledon tomentosa) — вид суккулентных растений рода Котиледон, семейства Толстянковые. Вид известен как «медвежья лапа» из-за выступающих «зубов» на кончиках листьев. Родина – ЮАР (Капская провинция). Полукустарник произрастает в основном в субтропических биомах.

Ботаническое описание 

Кустарники высотой до 0,5 м, более или менее густоветвистые. Листья супротивные, от обратноланцетных до продолговато-эллиптических, клиновидные, тупые и с несколькими зубцами, слегка дорсивентрально сжатые до теретных, войлочно-волосистые, серо-зеленые. Соцветие тирсовое с 1-3 дихазиями, каждая с несколькими цветками; цветонос 0,15-0,25 м длины, густоволосистый. Чашечка: доли треугольные, 3-5 мм длиной, тупо острые, войлочно-опушенные. Венчик от оранжево-красного до почти желтого; трубка от неопределенно ампуловидной до цилиндрической, 12-16 мм длиной, снаружи волосистая, внутри голая, за исключением пучка волосков в месте срастания нитей с трубкой. Пыльники 1,5-1,8(-2) мм дл. Чешуйки поперечно-продолговатые, 0,5-1 х 1,3-1,6 мм, слегка выемчатые, бледно-жёлтые.

Таксономия 
Котиледон войлочный был описан впервые в 1862 году Уильямом Генри Харви и не имеет синонимов.

, W.H.Harvey & auct. suc. (eds.), Fl. Cap. 2: 373 (1862).

Этимология 
Cotyledon: греч. kotyledon = семенной лист, от kotyle = чашка, чаша; имея в виду форму чаши или ложки широких семенных листьев.

tomentosa: от лат. tomentosus = густо-шерстяной, войлочный.

Подвиды 
Подтвержденные подвиды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Cotyledon tomentosa subsp. ladismithiensis (Poelln.) Toelken
 Cotyledon tomentosa subsp. tomentosa

Примечание

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты
Декоративные растения